Эрман Александр де Пуртале () (31 марта 1847, Невшатель — 28 ноября 1904, Женева) — граф, швейцарский яхтсмен, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Принадлежал к семье, которой в 1815 году прусским королём (который в то время был также князем Невшателя) был дарован графский титул. Кроме швейцарского, имел и немецкий паспорт.

На Играх Эрман вместе со своими племянником Бернаром де Пуртале и женой Элен де Пуртале на яхте Lérina участвовал в двух гонках для яхт водоизмещением от 1 до 2 тонн. В первой гонке семейный экипаж де Пуртале занял первое место, а во второй получил серебряную медаль.

Экипаж участвовал также в гонках в открытом классе, но не смог там финишировать.

Сын Эрмана и Элен де Пуртале — писатель Ги де Пуртале.

Ссылки 
 Эрман де Пуртале на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Яхтсмены Швейцарии
Родившиеся в Невшателе
Умершие в Женеве
Родившиеся в 1847 году
Умершие в 1904 году
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
 Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1900 года